Покатиловка — название населённых пунктов в Казахстане:

 Покатиловка — село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.
 Покатиловка — до 1993 года название села Екиаша Саркандского района Алматинской области.
 Покатиловка — до 2000 года название села Береке Сайрамского района Южно-Казахстанской области.